een heruitgave van Renaissance (album), het debuutalbum van de progressieve-rockband Renaissance
 Innocence (Björk), een nummer van de IJslandse zangeres Björk
 Innocence (Hootie & the Blowfish), een nummer van de Amerikaanse rockband Hootie & the Blowfish
 Innocence (Nero), een nummer van de Britse band Nero
 Innocence (2000), een film uit 2000
 Innocence (2004), een film uit 2004
 Innocence (2014), een film uit 2014